Mercatino – in genere piccolo mercato
 Mercatino dell'usato
 Mercatino di Natale – tradizione commerciale natalizia europea
 Mercatino – toponimo di più centri abitati e comuni italiani
 Mercatino Conca – comune della provincia di Pesaro e Urbino
 Mercatino Marecchia''' – vecchio nome del comune di Novafeltria in provincia di Rimini